FMGD est un sigle pouvant désigner :
 le Fond de Modernisation de la Gestion des Déchets de l'ADEME
 un fichier de microdonnées à grande diffusion